Der 15.  Giro di Sicilia im Motorsport, auch 15° Giro di Sicilia, fand am 3. April 1955 statt und führte über 1.088 km von Palermo nach Trapani und wieder zurück nach Palermo.

Das Rennen 

Der Giro di Sicilia war ein Straßenrennen, das erstmals 1912 in Sizilien ausgefahren wurde. Wie bei der Targa Florio war Vincenzo Florio Gründer und Förderer des Rennens. Im Unterschied zur Targa, die über mehrere Runden auf dem Rundkurs der Grande Madonie ausgefahren wurde, war der Giro ein Straßenrennen über öffentliche Straßen ähnlich der Mille Miglia.

1955 siegte Piero Taruffi im Ferrari 118LM vor seinem Teamkollegen Umberto Maglioli. In allen Publikationen sind bis auf ein Fahrzeug nur die Piloten und Wagen angeführt, die auch das Ziel erreichten und gewertet wurden. Diese Daten wurden auch hier erfasst. Über weitere Rennwagen, die möglicherweise ausgefallen sind, ist nichts bekannt.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: unbekannt
 Gestartet: unbekannt
 Gewertet: 65
 Rennklassen: 13
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: 1088,000 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 10:11:19,200 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 1
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 1088,000 km
 Siegerschnitt: 105,988 km/h
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Rennergebnisse

Sportwagenrennen
Motorsportveranstaltung 1955
Motorsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Sizilien